Isabela de Anjou (en húngaro: Anjou Izabella, en italiano: Isabella d'Angiò; Nápoles, 1261 o 1264-ibidem, antes del 3 de noviembre de 1304) fue reina consorte de Hungría, esposa del rey Ladislao IV de Hungría.

Biografía 
Isabela nació cerca de 1261 como hija del rey de Sicilia y de Nápoles, Carlos de Anjou, y de su primera esposa, Beatriz, condesa de Provenza. En 1270, Isabela fue comprometida en matrimonio con el príncipe húngaro Ladislao. Su matrimonio fue un infortunio. Luego de que su esposo fuese coronado rey en 1272 como Ladislao IV, éste se alejó de Isabela y entre 1286 y 1287 la mantuvo encerrada en un claustro ubicado en la Isla de los Conejos. Solo con la intermediación del arzobispo Ladomero se le permitió ir a la ciudad de Esztergom. Tras la muerte de su esposo en 1290, Isabela permaneció en Esztergom y solo en el año 1300 abandonó el reino húngaro, cuando su sobrino, el príncipe Carlos Roberto de Anjou-Sicilia, se enfrentó al nuevo rey Andrés III de Hungría, manifestando sus pretensiones sobre el trono húngaro.

Isabela regresó a Nápoles, donde se volvió monja en un claustro dominico. Murió el 3 de noviembre de 1304 y fue enterrada en el monasterio napolitano de San Pietro.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Bertényi, I. , Diószegi, I. , Horváth, J. , Kalmár, J. y Szabó P. (2004). Királyok Könyve. Magyarország és Erdély királyai, királynői, fejedelmei és kormányzói. Budapest, Hungría: Helikon Kiadó. 
 Hóman, B. y Szekfű, Gy. (1935). Magyar Történet. Budapest, Hungría: Király Magyar Egyetemi Nyomda.

Reinas consortes de Hungría del siglo XIII
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles
Reinas consortes de Hungria con los Árpad
Casa de Anjou-Sicilia